Калаорра:

 Калаорра — город в провинции Риоха.
 «Калаорра» — футбольный клуб из города Калаорра.
 Калаорра — комарка в провинции Риоха.
 Башня Калаорра — башня в Кордове.
 Ла-Калаорра — муниципалитет в провинции Гранада.
 Ла-Калаорра — замок в одноимённом городке в провинции Гранада.